Парк — великий сад або гай для прогулянок з алеями, квітниками, а також звичайно з обладнанням для відпочинку і розваг
 Парк — місце стоянки, ремонту й обслуговування певних транспортних засобів
 Парк колій
 Парк — певна сукупність транспортних засобів (залізничних, автомобільних тощо)
 Понтонно-мостовий парк — комплект наплавного моста, вживаний у збройних силах
 Парк — пересувний склад, що постачає армію у воєнний час боєприпасами, інструментами, запасними частинами тощо

Топонім 

Парк — назва декількох округів у США
 Парк — округ у штаті Вайомінг
 Парк — округ у штаті Індіана
 Парк — округ у штаті Колорадо
 Парк — округ у штаті Монтана